Hong Kong Tennis Open 2016 var en tennisturnering, der af sponsorhensyn afvikledes under navnet Prudential Hong Kong Tennis Open, og som blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Victoria Park Tennis Stadium i Hongkong i perioden 8. - 16. oktober 2016. Det var den tredje udgave af Hong Kong Tennis Open, og turneringen var en del af WTA Tour 2016, hvor den tilhørte kategorien WTA International.

Singleturneringen blev vundet af Caroline Wozniacki, som dermed vandt sin 25. titel på WTA Tour og den anden titel i 2016. I finalen vandt danskeren med 6-1, 6-7, 6-2 over Kristina Mladenovic, som var i den tredje WTA-finale i sin karriere, men som efter turneringen fortsat ikke havde vundet en WTA-turnering. Doubletitlen gik til de taiwanesiske søstre Chan Hao-Ching og Chan Yung-Jan, som i finalen besejrede Naomi Braoady og Heather Watson med 6-3, 6-1.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 226.750 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordeler sig på:
 23 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 29. august 2016 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 6 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Hong Kong Tennis Open

Noter 

2016
WTA Tour 2016